Аэроспасьяль SA 330 «Пума» () — французский средний транспортный вертолёт. Совершил первый полёт 15 апреля 1965 года, всего построено около 700 машин. Широко поставлялся на экспорт.

Модификации 

 SA.330А — прототип вертолёта.
 SA.330В — первая серийная модификация для французских вооружённых сил.
 SA.330С — экспортная версия с ГТД Turmo IVC.
 SA.330Е — модификация английской фирмы Westland.
 Puma HC.Mk.1 — обозначение SA.330Е после принятия в 1971 году на вооружение английских ВВС.
 SA.330F — гражданская версия.
 SA.330G — модификация транспортного вертолёта SA.330F с ГТД Turmo IVC.
 SA.330Н — модификация SA.330B с ГТД Turmo IVC.
 SA.330J — гражданская версия на базе SA.330F с ГТД Turmo IVC.
 SA.330L — экспортная многоцелевая версия. Существует ударно-транспортная версия вертолёта с системой наведения и оружием с вертолёта CSH-2 Rooivalk (AH-2), на 2 узлах подвески на концах крыльев и 4 подкрыльевых узлах. Вооружение включает УР «воздух-воздух» Armscor Darter, 4 ПТУР Atlas Swift.
 IAR-330H — румынский транспортный вариант фирмы IAR на базе SA.330H.
 IAR-330L — румынский ударно-транспортный вариант с 2 20-мм пушками, 4 ПТУР «Малютка», или 4 ПУ 16 х 55-мм или 8 ПУ 122-мм НУР, или 4 100 кг бомб, или 2-4 контейнера ГМП-2 с 2 7,62-мм пулемётами и 550 патронами.
 Oryx — гибридная версия разработанная фирмой Atlas (ЮАР) на базе SA.330L, но с двигательной системой вертолёта SA.332.

Боевое применение 
Южноафриканская армия во время вторжения в Анголу потеряла семь вертолётов SA.330 «Пума». Один вертолёт этого типа был применён аргентинскими войсками в ходе высадки на Южной Георгии во время Фолклендского конфликта.

Тактико-технические характеристики 
Приведенные характеристики соответствуют модификации SA 330H.

Операторы 
  Вооружённые силы Малави — 2 (1 в строю) по состоянию на 2018 год

Интересные факты 
 Вертолёт использовался для съемок «в роли» советского вертолета Ми-24 в фильмах «Рэмбо: первая кровь 2», «Рэмбо III» и «Красный рассвет» ввиду его внешней схожести.

Примечания

Литература

См. также 
 Sud Aviation
 Aérospatiale

Вертолёты Aerospatiale
Вертолёты Франции
Гражданские вертолёты
Военно-транспортные вертолёты